Der Fergana Challenger 2014 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. Juni 2014 in Fargʻona stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 7. und 8. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 29 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Temur Ismoilov
 Sanjar Fayziyev
 Vaja Uzoqov
 Michail Ledowskich

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Odil Akromov

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Fargʻona